Рондон () — испанская фамилия.

Известные носители:
 Рондон, Александер (род. 1977) — венесуэльский футболист.
 Рондон, Кандиду Мариану да Силва (1865—1958) — бразильский географ, военный инженер, маршал.
 Рондон, Мариана (род. 1966) — венесуэльская художница, кинорежиссёр, сценарист и продюсер.
 Рондон, Марио (род. 1986) — венесуэльский футболист.
 Рондон, Хосе Саломон (род. 1989) — венесуэльский футболист.

Топоним 
 Рондон — город и муниципалитет в Колумбии.

См. также 
 Рондо
 Вондо